Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Margamulya (Kelumbayan Barat), een plaats in het regentschap Tanggamus van de provincie Lampung, Sumatra
Margamulya (Kedung Banteng) een plaats in het regentschap Tegal, provincie Midden-Java
Margamulya (Bongas), een plaats  in het regentschap Indramayu van de provincie West-Java
Margamulya (Cisompet), een plaats in het regentschap Garut van de provincie West-Java
Margamulya (Kawali), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java
Margamulya (Pangalengan), een plaats in het regentschap Bandung van de provincie West-Java
Margamulya (Pasirjambu), een plaats in het regentschap Bandung van de provincie West-Java
Margamulya (Sukaresik), een plaats in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java
Margamulya (Telukjambe Barat), een plaats in het regentschap Karawang van de provincie West-Java